Pseudocellus är ett släkte av spindeldjur. Pseudocellus ingår i familjen Ricinoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pseudocellus